Molekulska formula -{C14H14}- se može odnositi na:

 Bibenzil
 Ciklotetradekaheptaen